Das Akita Masters 2018 im Badminton fand in der CNA Arena Akita in Japan vom 24. bis zum 29. Juli 2018 statt.

Herreneinzel

Setzliste 

 Kanta Tsuneyama (nicht gestartet)
 Ihsan Maulana Mustofa (Finale)
 Lu Guangzu (1. Runde)
 Lin Yu-hsien (1. Runde)
 Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
 Panji Ahmad Maulana (1. Runde)
 Yu Igarashi (Halbfinale)
 Sitthikom Thammasin (Champion)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 

 Sayaka Takahashi (Champion)
 Minatsu Mitani (1. Runde)
 Sung Shuo-yun (1. Runde)
 Saena Kawakami (Viertelfinale)
 Brittney Tam (1. Runde)
 Lyanny Alessandra Mainaky (1. Runde)
 Shiori Saito (Viertelfinale)
 Haruko Suzuki (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 

 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (1. Runde)
 Inkarat Apisuk / Tanupat Viriyangkura (Halbfinale)
 Sabar Karyaman Gutama / Frengky Wijaya Putra (nicht gestartet)
 Po Li-wei / Yang Ming-tse (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

 Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Champions)
 Savitree Amitrapai / Pacharapun Chochuwong (1. Runde)
 Misato Aratama / Akane Watanabe (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

 Chang Ko-chi / Cheng Chi-ya (Halbfinale)
 Kim Hwi-tae / Kim Hye-jeong (1. Runde)
 Akbar Bintang Cahyono / Winny Oktavina Kandow (Viertelfinale)
 Danny Bawa Chrisnanta / Crystal Wong Jia Ying (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Akita Masters
Badminton 2018